Torrente (im Französischen, Italienischen u. Spanischen ‚Sturzbach‘) bezeichnet:
 einen nur nach heftigen Niederschlägen auftretenden Wasserlauf, siehe Torrente (Sturzbach)

Torrente heißen

Personen:
 Bonaventura Cano y Torrente (1779–1838), asturischer Geistlicher und Kurienbischof
 Gonzalo Torrente Ballester (1910–1999), spanischer Schriftsteller
sowie:
 Torrente – Der dumme Arm des Gesetzes (1998), Teil einer spanischen Filmsaga
 Torrente 2: Misión en Marbella (2001), Teil einer spanischen Filmsaga
 Torrente 3: El protector (2005), Teil einer spanischen Filmsaga
 Torrente 4: Lethal Crisis (2011), Teil einer spanischen Filmsaga
 Torrente 5: Operación Eurovegas (2014), Teil einer spanischen Filmsaga

Siehe auch: 
 Torrent
 Torrens
 Torriente